Florencio Marin Sr. – belizeński polityk, parlamentarzysta w latach 1965–2008
 Florencio Marin Jr. – belizeński polityk, parlamentarzysta od 2012, syn Florencio seniora